Kassar ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Kassar (* 1930), libanesischer Bankier, Geschäftsmann und Politiker
 Mario Kassar (* 1951), libanesisch-US-amerikanischer Filmproduzent
 Ray Kassar (1928–2017), US-amerikanischer Manager

Siehe auch:
 Cassar
 Kasar
 Qassar